Dimitri puede referirse a un nombre propio masculino, un derivado eslavizado del nombre propio griego Demetrio  en ambos casos (el original griego y sus variantes eslavas); tal nombre procede de la deidad griega llamada  Demeter, es decir diosa madre o diosa de la tierra y de las mieses (en latín llamada dicha deidad Cérès o Ceres). Ocasionalmente —como puede ocurrir con todo nombre propio— también puede en ciertas ocasiones pasar a ser un apellido. También es posible señalar alguna otra variante eslávica, como ser Dimitry o Dmitri.

Nombres 
Dimitri (o su variante Dimity) o similar, puede estar vinculado o referido a:

 Demetri Martin (1973-), también conocido como Demetri Evan Martin, comediante, actor, artista, músico, y escritor estadounidense.
 Demetrio Románov (1891-1942), también conocido como Demetrio Pávlovich Románov, Gran Duque de Rusia.
 Dimitri Payet (1987-), futbolista francés.
 Dimitri Pavadé (1989-), atleta francés.
 Dimitri Champion (1983-), ciclista francés.
 Dimitri (1581-1606), también conocido como Dimitri I El Impostor, falso zar de Rusia.
 Dimitri Mitrópoulos (1896-1960), pianista, compositor, y director de orquesta griego, naturalizado estadounidense.
 Dimitri Tiomkin (1894-1979), compositor ruso nacionalizado estadounidense.
 Dimitri Vegas, también conocido como Dimitri Thivaios, Dj y músico belga.

 Dimitry Muravyev (1979-), también conocido como Dmitriy Muravyev, ciclista profesional kazajo ya retirado, nacido en Kazakhstanskaya.
 Dimitry Rudakov (1982-), director de cine de origen ucraniano, radicado en Montevideo (Uruguay), y habiendo adoptado la nacionalidad uruguaya.

 Dimitris Diamantidis (1980-), también conocido como Dimitrios Diamantidis, jugador de baloncesto griego.
 Dimitris Salpingidis (1981-), también conocido como Dimitrios "Dimitris" Salpingidis, futbolista griego.

 Dmitri Alenichev (1972-), también conocidocomo Dmitri Anatólievich Alénichev, futbolista ruso.
 Dmitri Bulykin (1979-), también conocido como Dmitri Olégovich Bulykin, futbolista ruso.
 Dmitri Bykov (1967-), también conocido como Dmitri Lvóvich Býkov, reportero y escritor ruso, prosista, poeta, y ensayista.
 Dmitri de Pereslavl (ca.1250-1294), también conocido como Dmitri Aleksándrovich, Gran duque de Vladímir-Súzdal desde 1276 hasta 1281 y de 1283 a 1293.
 Dmitri Donskói (1350-1389), también conocido como Dmitri Ivánovich Donskói, Príncipe de Moscú desde 1359 y Gran Príncipe de Vladímir desde 1363 hasta su muerte (fue el primer príncipe de Moscú que desafió abiertamente la autoridad tártara en Rusia).
 Dmitri Fofonov (1976-), también conocido como Dmitry Fofonov y como Dmitriy Fofonov, ciclista profesional kazajo, nacido en Almatý (Kazajistán).
 Dmitri Hvorostovsky (1962-2017), también conocido como Dmitri Aleksandrovich Hvorostovsky, cantante de ópera ruso, barítono.
 Dmitri Jólodov (1967-1994), también conocido como Dmitri Yúrievich Jólodov, periodista ruso, fallecido en un atentado.
 Dmitri Konyshev (1966-), también conocido como Dmitri Borísovich Konyshev, ciclista ruso profesional.
Dimitri Leliushenko (1901-1987). General de Ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un destacado papel durante la batalla de Berlín
 Dmitri Medvédev (1965-), también conocido como Dmitri Anatólievich Medvédev, político ruso y presidente de la Federación Rusa de 2008 a 2012.
 Dmitri Mendeléyev (1834-1907), también conocido como Dmitri Ivánovich Mendeléyev, químico ruso.
 Dmitri Pozharski (1578-1642), también conocido como Dmitri Mijaílovich Pozharski, príncipe de la Dinastía Rúrika.
 Dmitri Shostakóvich (1906-1975), también conocido como Dmitri Dmítrievich Shostakóvich, compositor ruso.
 Dmitri Sychov (1983-), también conocido como Dmitri Sychev y como Dmitri Yevgenyevich Sychev, futbolista profesional ruso.
 Dmitri Tippens Krushnic (1974-), también conocido como Misha Collins y como Dmitri «Misha» Collins, actor, director, y productor estadounidense.
 Dmitri Tursúnov (1982-), también conocido como Dmitri Ígorevich Tursúnov, tenista ruso.

 Milan Jorge Dimitri (1913-1994), ingeniero agrónomo y botánico argentino.

 Zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia (1582-1591), zarévich ruso, hijo de Iván el Terrible y María Nagaya.

Personajes ficticios 
 Dimitri, personaje de la saga de videojuegos Sly Cooper.
 Dimitri, antagonista del videojuego Sly 2: Ladrones de Guante Blanco.
 Dimitri, vampiro ruso, personaje en la serie de libros El gremio de los cazadores, del autor Nalini Singh.
 Dimitri, personaje secundario de la serie de películas Crepúsculo: La Saga, basadas en las novelas de la escritora estadounidense Stephenie Meyer.
 Dimitri (interpretado por Tom Conti), coprotagonista imaginario de la película La soñadora americana junto con JoBeth Williams.
 Dimitri, personaje protagónico en el film Anastasia (1997) de la 20th Century Fox.

 Dimitri Belikov, personaje en la serie Vampire Academy, del autor Richelle Mead.
 Dimitri Petrenko, coprotagonista del videojuego Call of Duty: World at War.
 Dimitri Rascalov, mafioso ruso y antagonista principal del videojuego Grand Theft Auto IV.

Dimitri Alexandre Blaiddyd, príncipe de Faerghus y coprotagonista/antagonista del videojuego Fire Emblem: Three Houses.

Derivados por paronomasia 
 N,N-dimetiltriptamina (DMT), derivado por paronomasia de «Dimitro», una endógena y alucinógena triptamina más comúnmente conocida como Dimetiltriptamina.